Amor hace referencia a varios artículos:

Sentimiento 
 Amor, concepto universal relativo a la afinidad entre seres

Radio 
 Amor (emisora), radio de Bogotá, Colombia, dedicada a la música romántica en FM y AM, miembro de RCN Radio.

Cine 
 Amor (película de 1940), dirigida por Luis Bayón Herrera.
 Amor (película de 2012), dirigida por Michael Haneke.

Música 
 Amor (álbum de Mocedades) (1980).
 Amor (canción), de Gabriel Ruiz Galindo de 1943.

Astronomía 
 (1221) Amor, cuerpo menor que da nombre a un grupo de asteroides.
 Asteroide Amor

 Apellido 
 Ángel Amor Ruibal (1869-1930), pensador, filósofo, lingüista y teólogo español.
 Bernardo Sepúlveda Amor (1941-), abogado, político y diplomático mexicano.
 Eduardo Blanco Amor (1897-1979), escritor y periodista español.
 Fernando López-Amor (1952-), político español.
 Guillermo Amor (1967-), futbolista español.
 Jorge Amor Ameal (1948-), empresario, político y directivo de  fútbol argentino.
 Pita Amor (1918-2000), poetisa mexicana.

 Lugares 
 Amor (Leiria)', freguesia'' de Leiría, en Portugal.

Véase también